Дельфиний — прозвище, происходящее от названия дельфинов, которые встречаются в греческих мифах.

 Дельфиний — прозвище бога Аполлона.
 Дельфинии — праздник в Аттике, совершавшийся в честь Апполона.
 Дельфиний — прозвище чудовища Пифона.
 Дельфиний — название месяца на Эгине.
 Дельфиний — имя полуженщины-полузмеи из греческой мифологии.
 Дельфиний — божество Милета и Ольвии.
 Дельфиний — отражение имени хеттского бога Телепинуса.

Примечания